Die Open Sabadell Atlantico Barcelona 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. April bis 4. Mai 2008 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in München die BMW Open gespielt, die im Gegensatz zu den Open Sabadell Atlantico Barcelona, welche zur Kategorie International Series Gold gehörte, nur zur Kategorie der International Series gehörten.

Der Sieger der Einzelkonkurrenz war der Titelverteidiger und Setzlistenerste Rafael Nadal, der damit nunmehr vier Titel in Folge gewonnen hatte (25 Titel im Einzel insgesamt). Im Finale setzte er sich gegen seinen Landsmann David Ferrer mit 6:1, 4:6, 6:1 durch. Im Doppel gewannen die Brüder Bob und Mike Bryan ihren zweiten Titel in Barcelona nach 2003. Die Bryans gewannen das Finale gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2, was ihren 46. gemeinsamen Titel bedeutete. Die Vorjahressieger Alexander Waske und Andrei Pavel traten nicht erneut zum Turnier an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 803.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 824.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 26. und 27. April 2008 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Barcelona